Сухото езеро може да се отнася за две различни езера в Рила:

 Сухото езеро (Рилски манастир)
 Сухото езеро (Семково)